Film en televisie
 Infected (2008), een Canadese film uit 2008
 Infected (2011), een Amerikaanse film uit 2011

Muziek
 Infected (lied), een single van Bad Religion
 Infected (band), een Australische metalband
 Infected (The The), een muziekalbum van The The uit 1986
 Infected (HammerFall), een muziekalbum van Hammerfall uit 2011

Overig
 Infected (spel), een horrorspel